Abrokomas ist der Name folgender Personen:
 Abrokomas (Sohn des Dareios) († 480 v. Chr.)
 Abrokomas (Feldherr) († nach 383 v. Chr.)